Lagrangeova věta je název několika různých matematických tvrzení pojmenovaných po Josephu Louisovi Lagrangeovi:
 Lagrangeova věta (teorie grup) – základní tvrzení teorie grup; řád podgrupy dělí řád grupy
 Lagrangeova věta o střední hodnotě – tvrzení matematické analýzy, také známé jako věta o střední hodnotě diferenciálního počtu
 Lagrangeova věta o čtyřech čtvercích – tvrzení teorie čísel; každé přirozené číslo je součtem čtyř druhých mocnin přirozených čísel
 Lagrangeova věta (teorie čísel) – tvrzení teorie čísel; polynom stupně n má v tělese Zp nejvýše n kořenů